Zayner ist der Familienname folgender Personen:

 Jed Zayner (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Josiah Zayner (* 1981), US-amerikanischer Biohacker, Künstler und Wissenschafter